Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Jordi Mas-Rodriguez che hanno battuto in finale Georg Blumauer e Andrea Gaudenzi 6-2, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Georg Blumauer /  Andrea Gaudenzi (finale)

 Charlie Singer /  Myles Wakefield (primo turno)
 Udo Plamberger /  Orlin Stanojčev (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1997